Natural es un adjetivo que se refiere a la Naturaleza. Puede referirse a:
 Persona nacida en un determinado lugar (véase también vecino, ciudadano y súbdito).
 Lenguaje natural
 Números naturales
 Logaritmo natural, el que tiene como base al número e.
 Espacio natural
 Parque natural
 Reserva natural
 Ciencias naturales, por oposición a las humanidades y ciencias sociales.
 Derecho natural o iusnaturalismo.
 Día hábil y natural o día laborable.
Natural, canción de Imagine Dragons del álbum Origins.
 NATURAL, un lenguaje de programación de cuarta generación.
 Bridge (juego), todo sistema de licitación en que cada voz es esencialmente representativa de la distribución y la fuerza de la mano, en oposición a un canto artificial.